

Patronyme 

 Michael Tonge (né en 1983), footballeur anglais
 Philip Tonge (18197-1959), acteur anglais
 Robert Tonge, homme politique dominicais

Toponyme

Pays-Bas 
 Nieuwe-Tonge, arrondissement dans la commune néerlandaise de Goeree-Overflakkee ;
 Oude-Tonge, village dans la commune néerlandaise de Goeree-Overflakkee.

Royaume-Uni 
 Tonge, village situé en Angleterre.